Ala Agrippiana ist eine römische Auxiliareinheit und steht für:

 Ala Agrippiana Miniata
 Ala I Flavia Agrippiana
 Ala II Flavia Agrippiana